Sezona La Liga 2006./07. je 76. sezona od osnutka. Započinje 27. kolovoza 2006. a završava 17. lipnja 2007. Real Madrid C.F. je osvojila svoj 30. naslov prvaka u povijesti.

Stadioni

Konačna ljestvica

Rezultati

Kolo ljestvica

Trofej Pichichi

Vanjske poveznice 
 Službena stranica

Španjolska nogometna natjecanja
Prvoligaška nogometna natjecanja